Calheta – comune portoghese delle Azzorre
 Calheta – comune portoghese di Madera
 Calheta – cittadina di Capo Verde